Buthus fuscus est un synonyme attribué à deux espèces de scorpions :
 Buthus fuscus Ehrenberg, 1829 est synonyme de Scorpio fuscus (Ehrenberg, 1829) ;
 Buthus fuscus Birula, 1897 nec Ehrenberg, 1829 est synonyme d'Olivierus fuscus (Birula, 1897).

Buthidae
Scorpionidae
Synonyme d'espèce de scorpions (nom scientifique)